Reznik kan som auktorsförkortning betyda:

 Sergey Ya Reznik
 A. Reznik

Robotskapade auktorsförkortningar